Le tournoi de tennis de Sarasota est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute du 8 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sarasota
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1974
Sarasota
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en avril 1974